Wielkie nadzieje (Great Expectations)  − powieść Karola Dickensa i jej liczne ekranizacje, zobacz Wielkie nadzieje (ujednoznacznienie)
 Great Expectations − album Michaela Rose’a